Alexander Ahl Holmström – calciatore svedese
 August Holmström – mastro orafo finlandese
 Bengt Holmström – economista finlandese, Premio Nobel per l'economia 2016
 Carita Holmström  – cantante finlandese
 Gustaf Holmström  – calciatore finlandese
 Tomas Holmström  – hockeista su ghiaccio svedese